Primera División 2006 (Chili)
 Primera División 2006 (Argentinië)
 Primera División 2006 (Uruguay)
 Primera División 2006 (Paraguay)
 Primera División 2005/06 - Spanje